

Anno 
 465 o 465 a.C.

Codici 
 465 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Takapuna, nell'Isola del Nord, in Nuova Zelanda

Matematica 
 465 – numero